Faiz ist der Familienname folgender Personen:

 Faiz Ahmed Faiz (1911–1984), pakistanischer Dichter
 Muhammad Faiz (* 1937), pakistanischer Ringer
 Mujtaba Faiz (* 1989), afghanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 al-Fa’iz (1149–1160), Kalif der Fatimiden